Breedstaartparadijswida
 Langstaartparadijswida
 Sahelparadijswida
 Smalstaartparadijswida
 Togoparadijswida